Ключевка или Ключёвка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ключевка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Киргизия 
 Ключевка — прежнее название села Боо-Терек Бакай-Атинского района Талаской области.

Россия 
 Ключевка — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Ключевка — деревня в Белебеевском районе Башкирии.
 Ключевка — деревня в Фёдоровском районе Башкирии.
 Ключёвка — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Ключевка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Ключевка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Ключёвка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Ключевка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Ключевка — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Ключевка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Ключевка — село в Бугульминском районе Татарии.
 Ключевка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Ключевка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Ключевка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Ключёвка — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Ключёвка — исчезнувшая деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Ключёвка — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Ключёвка — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии.
 Ключевка — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Ключевка — село в Троицком районе Челябинской области.

Реки в России 
 Ключевка (приток Аспы) — река в Пермском крае.
 Ключевка (приток Тюртюка) — река в Республике Башкортостан.
 Ключевка (приток Угры) — река в Смоленской области.
 Ключевка — река в Челябинской области, впадает в озеро Большой Сарыкуль в городе Еманжелинск.

См. также 
 Ключ
 Ключевая
 Ключево
 Ключевое
 Ключевой